

Cinema 
 Un racconto di Canterbury (A Canterbury Tale) - film del 1944 diretto da Michael Powell ed Emeric Pressburger 
 Canterbury Tales - titolo inglese del film del 1972 I racconti di Canterbury scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini
 Canterbury Tales -  film del 2013 diretto da John Dinwoodie e Ludovica Fales

Letteratura 
 I racconti di Canterbury (The Canterbury Tales) - 24 racconti scritti in medio inglese da Geoffrey Chaucer nel XIV secolo

Televisione 
 Canterbury Tales - serie televisiva britannica del 1969
 Canterbury Tales - miniserie televisiva del 1996
 Canterbury Tales - miniserie televisiva britannica del 2003